Manor House  – quartiere di Londra
 Manor House  – stazione della metropolitana di Londra
 Manor house  – maniero